Alejandro Gómez (voetballer), een Argentijns voetballer
 Alejandro Gómez (atleet), een Spaans atleet
 Alejandro Gómez (zwemmer), een Venezolaans zwemmer
 Alejandro Gómez (tennisser), een Colombiaanse tennisser